Фло (Flo):

 Эссиен, Фло Окон (род. 1981) — нигерийский футболист.
 Фло (коммуна) (Flå) — коммуна в губернии Бускеруд в Норвегии.

См. также 
 Флу